Level (lat. lībella ‚[Wasser-]Waage‘) steht für:
 Level (Spielabschnitt), Abschnitt eines Computerspiels
 Level, Entwicklungsstufe in einem Rollenspiel; siehe Stufe (Rollenspiel)
 Level (Fluggesellschaft), spanische Fluggesellschaft
 Level Europe, ehemalige österreichische Fluggesellschaft

Level bzw. Levél steht für folgende geographischen Orte:
 Level (Ohio), Ort in Ohio
 Level Valley, Tal im Viktorialand, Antarktika
 Levél, ungarische Gemeinde

Level ist der Familienname folgender Personen:
 Léon Level (1920–1949), französischer Radrennfahrer
 Mathilde Level (auch Mathilde Lewell; 1873–1904), deutsche Opernsängerin (Sopran)

Siehe auch:
 Ever Level, Containerschiff
 Levels